KVD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gyandzha (Azerbaigian)
 kvd – codice ISO 639-3 della lingua kui (Indonesia)